Niemcy:
 Daun – miasto powiatowe w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, siedziba powiatu Vulkaneifel
 Daun – gmina związkowa w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Vulkaneifel

 Daun – niemiecki i austriacki ród szlachecki
Osoby:
 Anders Daun – szwedzki skoczek narciarski
 Markus Daun – niemiecki piłkarz
 Per Anders Daun – szwedzki skoczek narciarski
 Vanessa Daun – niemiecka aktorka
 Philipp Wirich von Daun – austriacki polityk i wysoki urzędnik państwowy
 Leopold von Daun – austriacki feldmarszałek i polityk

Zobacz też:
 Daun & Cie